Jerzy Adam Budzyński (ur. 1892) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, członek POW, odznaczony Krzyżem Niepodległości (7 lipca 1931) i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Jerzy Dominik Budzyński (1918–2004) – porucznik pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)

Przypisy